La saison 2013-2014 du Championnat d'Inde de football est la dix-huitième édition du championnat national de première division indienne. Les treize meilleurs clubs du pays prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué et remplacé par les deux meilleurs clubs de deuxième division. 

C'est le club de Bengaluru FC, nouveau venu en I-League, qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur Kingfisher East Bengal et huit sur Salgaocar SC. C'est le tout premier titre de champion d'Inde de l'histoire du club.

Plusieurs changements dans la liste des participants ont lieu avant le démarrage de la compétition. Deux formations se voient refuser l’engagement en championnat : ONCG FC pour un défaut de licence et Pailan Arrows. En contrepartie, le club de Bengaluru FC, créé en 2013, est invité par la fédération à disputer le championnat de première division.

Les clubs participants

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Classement    

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Inde de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Inde de football
Inde
Sport en Inde en 2013
Sport en Inde en 2014